Inverloch steht für:

 Inverloch, einen Ort in Victoria, Australien
 Inverloch, eine Death-Doom-Band